Dundonald – miasto w Wielkiej Brytanii, w Irlandii Północnej
 Dundonald – wieś w Wielkiej Brytanii, w Szkocji

Strony ujednoznaczniające